Mighty Rocket Studio — французский разработчик видео игр из города Туркуэен, существовавший как Hydravision Entertainment (1999—2013) затем как Mighty Rocket Studio (2013 — по н. вр.). Компания наиболее известна разработкой серии Obscure, включая Obscure (2004), его продолжение Obscure II (2007) а также спин-офф в 2013 году, Final Exam, который в настоящее время также является их последней игрой. Студия объявила в сентябре 2012 года, что она была официально закрыта, но позже выяснилось, что они сменили название на Mighty Rocket Studio.

История 
Mighty Rocket Studio компанией по производству видеоигр для ПК и консолей, созданной Дени и Франсуа Потентье, двумя братьями, увлеченными видеоиграми с детства. Компания, которая развивалась с 1995 года в комнате позади гаража их родителей, была официально создана в декабре 1999 года . Его президентом является Дени Потентье, он формирует правление вместе с Лайонелом Фьюмери. Компания подверглась принудительной ликвидации 27 сентября 2012 году. Деятельность берет на себя компания Mighty Rocket Studio.

Разработанные игры

Примечания 

Компании, основанные в 1999 году
Производители компьютерных игр Франции